Daniel Frank è il nome di diverse persone:
Daniel Frank (1882-1965), atleta statunitense;
Daniel Frank (1975), tenore svedese;
Daniel Frank (1994), hockeista su ghiaccio italiano.